William Clifford (?-1670) – teologo
 William H. Clifford (1874-1938) – sceneggiatore e regista statunitense
 William Clifford (1877-1941) – attore statunitense